Bidermann ist der Familienname folgender Personen:

 David Zwi Schlomo Bidermann (1844–1918), Rabbiner
 Hermann Ignaz Bidermann (1831–1892), österreichischer Staatsrechtler und Statistiker
 Jakob Bidermann S.J. (1578–1639), Dichter und Dramatiker des Barock
 Zachary Bidermann, Wettbewerbskommissar der EU in dem Roman Les perroquets de la place d'Arezzo von Éric-Emmanuel Schmitt

Siehe auch:
 Biedermann